Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Toruniu –  ośrodek pełniący funkcję lecznicze oraz dydaktyczno-naukowe w Toruniu.

Lokalizacja 
Bank Mleka Kobiecego znajduje się w dzielnicy Bielany w gmachu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera przy ulicy św. Józefa 53/59.

Charakterystyka  
Bank Mleka Kobiecego to profesjonalne laboratorium zajmujące się pozyskiwaniem od kobiet w okresie laktacji nadwyżki ich mleka, bezpiecznym jego przechowywaniem oraz  dostarczaniem go potrzebującym dzieciom, którym brakuje mleka od biologicznej matki.

Placówka ta na gruncie naukowo-badawczym współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniką Gdańską oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

W skład banku mleka kobiecego wchodzi aparatura m.in. taka jak: analizator składu mleka kobiecego, pasteryzator do pasteryzacji mleka, sonikator oraz sprzęt chłodniczy i mroźniczy.

Historia 
Bank Mleka Kobiecego w Toruniu otwarto 28 maja 2013 roku. Jest on pierwszym tego typu ośrodkiem nie tylko w województwie, ale i w kraju. Powstał w ramach regionalnego programu "Mamy mleko dla wcześniaka w województwie kujawsko-pomorskim", a pomysłodawcą instytucji były: samorząd województwa kujawski-pomorskiego, władze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Fundacja Banku Mleka Kobiecego. 

Początkowo ośrodek ten przeznaczony był dla noworodków z Torunia i okolic, a dziś także z terenu całego województwa. W 2015 roku Toruński Bank Mleka Kobiecego rozszerzył swoją działalność, otwierając filię placówki w Szpitalu Uniwersyteckim im.Biziela w Bydgoszczy.

W pierwszym roku działania Banku z jego zasobów skorzystało 155 noworodków, z których najmłodszy urodził się w 25 tygodniu ciąży.

Zobacz też 
 Opieka zdrowotna w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 wyposażenie banku mleka kobiecego 

Szpitale w Toruniu